—  японский астроном и первооткрыватель астероидов, родившийся в городе Ако в префектуре Хёго. По профессии стоматолог. Активный исследователь комет и астероидов, которые он наблюдает вместе с женой и дочерью в своей частной обсерватории в рефлектор, с диаметром зеркала 20 см. Будучи хорошо знаком с электроникой и механикой, разработал свои собственный измерительные ПЗС-приборы.

В общей сложности открыл 13 астероидов, большинство из которых были обнаружены совместно с Тосиро Номурой.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Масанори Хиросава
 Хитоси Сиодзава
 Масаюки Янай

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов